Zawody Pucharu Świata w biathlonie w Oberhofie w dniach 6–9 stycznia 2022 były piątymi w sezonie 2021/2022 w tej dyscyplinie sportu. Rywalizacja odbywała się w sprincie, biegu pościgowym, sztafecie mieszanej i pojedynczej sztafecie mieszanej.

Program zawodów

Podium

Mężczyźni

Kobiety

Sztafeta mieszana

Pojedyncza sztafeta mieszana

Wyniki

Sprint kobiet

Sprint mężczyzn

Pojedyncza sztafeta mieszana

Sztafeta mieszana

Bieg pościgowy kobiet

Bieg pościgowy mężczyzn

Bibliografia 
 

Puchar Świata w biathlonie 2021/2022
2021 w Niemczech
Biathlon w Niemczech
Sport w Oberhofie